«Вираат» (Санскрит: विराट — «гигант», ) — индийский лёгкий авианосец типа «Центавр».

Строительство 
Корабль был заложен во время 2-й мировой войны в 1944 году, однако достроить его не смогли, и он простоял 9 лет на стапелях английской компании Vickers-Armstrong. После достройки был спущен на воду в 1953 году, а в 1959 году вступил в строй Королевского военно-морского флота Великобритании под названием HMS Hermes.

Служба в ВМС Великобритании 
В 1971 году корабль прошёл модернизацию и был переквалифицирован в десантный вертолётоносец.

С поступлением на вооружение ВМС самолётов укороченного/вертикального взлёта и посадки Sea Harrier, корабль опять переклассифицировали в авианесущий.

Во время войны за Фолклендские острова HMS Hermes был флагманом группировки кораблей Великобритании.

Служба в ВМС Индии 
В 1986 году корабль после модернизации был передан ВМС Индии, где вступил в строй 12 мая 1987 года под названием «Вираат».

В 1995 году авианосец прошёл модернизацию, в результате которой был установлен новый радар.

В 2002 году корабль прошёл очередную модернизацию, после которой корабль получил новое зенитное вооружение российского и израильского производства.

После вывода из состава флота Индии лёгкого авианосца «Викрант» и до мая 2014 года «Вираат» оставался единственным дееспособным авианосцем в составе флота.

Первоначально состав авиагруппы состоял из 30 самолётов УВВП Си Харриер, к 2011 году их количество уменьшилось до 10 по причине выхода их из строя.

Предполагалось, что после ввода в эксплуатацию «Викрамадитьи» «Вираат» будет списан из состава флота.

В 2015 году появилась информация о планах по выводу корабля из эксплуатации. На конец 2015 года судьба авианосца остаётся не решенной.

6 марта 2017 года "Вираат", являясь старейшим авианосцем в мире, находившимся в строю, неся службу более 57 лет, был официально выведен из боевого состава ВМС Индии. Церемония прошла на территории военно-морской верфи в Мумбаи.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 
 </ref>. На конец 2015 года судьба авианосца остаётся не решенной<ref>
 INS Viraat decommissioned; all you need to know about the world's oldest aircraft carrier
 Navy to operate INS Viraat for another decade, Hindustan Times, 19 января 2011 года

Авианосцы типа «Сентор»
Авианосцы Индии
Авианосцы Великобритании